Chris Harris (1973) – wrestler statunitense
 Chris Harris (1985) – canottiere neozelandese
 Chris Harris (1933-2022) – cestista britannico
 Chris Harris (1975) – giornalista britannico
 Chris Harris (1990) – rugbista a 15 scozzese
 Chris Harris (1982) – giocatore di football americano statunitense, di ruolo safety 
 Chris Harris Jr. (1989) – giocatore di football americano statunitense, di ruolo cornerback